Евфрат:
 Евфрат — река в Турции, Сирии и Ираке, самая крупная в Западной Азии.
 Евфрат (ок. 35 — 118) — философ-стоик.
 ЕВФРАТ-Документооборот — система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов от компании Cognitive Technologies.

См. также 
 Ефрат (приток Кельмы)